Hanneken puede referirse a:

 Menno Hanneken (1595-1671), religioso alemán.
 Philipp Ludwig Hanneken (1637-1706), teólogo luterano.
 Ulrike Hanneken-Deckert (* 1957), político socialdemócrata alemán.
 Hermann von Hanneken (1890-1981), militar alemán.
 Annette Michler-Hanneken (* 1963), gimnasta alemana.

Paronimia
Hannekenberg
Heineken
Hanequin
Henequén, nombre vulgar de la planta Agave fourcroydes.